Dinkhauser ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Dinkhauser (* 1940), österreichischer Politiker
 Josef Dinkhauser (1890–1951), österreichischer Politiker (ÖVP), Nationalratsabgeordneter